Il singolare  del Copa Topper 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carlos Berlocq era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Diego Schwartzman ha battuto in finale Guillaume Rufin 6–1, 7–5.

Teste di serie

 Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Blaž Kavčič (secondo turno)
 Martín Alund (quarti di finale)
 Guillaume Rufin (finale)

  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Frederico Gil (primo turno)
  Guido Andreozzi (Secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Topper 2012